Saltklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saltklobben, Kimitoön, Åboland, 
 Saltklobben, Raseborg, Nyland,

Se även
Saltklobb
Saltklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar